Summersville kan avse följande platser i USA:

Summersville, Kentucky
Summersville, Missouri
Somersville, Ohio
Summersville, West Virginia